Der Ruandische Fußballpokal, auch bekannt als Coupe de la Paix (Amahoro Cup), ist ein nationaler ruandischer Fußballwettbewerb. Der Wettbewerb wird seit 1975 von der Fédération Rwandaise de Football Association ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Rangliste

Weblinks 
 Ruandischer Fußballpokal in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1975